Jao může znamenat:

 Jaové – menšinový národ žijící v Číně a zemích jihovýchodní Asie
 Jaové (Afrika) — východoafrické etnikum
 Jao (vládce) – mytický čínský vládce
 Jao (Ósaka) – město v prefektuře Ósaka, Japonsko
 několik čínských příjmení (姚, 銚 a 么)
 Jao Ming (* 1980) – čínský basketbalista
 Jao Wen-jüan (1931–2005) – čínský politik